Esquilo - um roedor
Garota Esquilo - uma personagem das histórias em quadrinhos
Helibrás Esquilo - um modelo de helicóptero

Veja também
Ésquilo - um dramaturgo grego

Desambiguação